Кузневич (. ) — польская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Кузневич, Анджей (1904—1993) — польский писатель, эссеист и поэт, публицист, дипломат.
 Кузневич, Григорий Никитович (1871—1948) — западно-украинский скульптор, один из самых выдающихся галицких классицистов.